Australia
 Forestville – sobborgo di Adelaide
 Forestville – sobborgo di Sydney
 Canada
Forestville – città della Côte-Nord, Québec
 Stati Uniti d'America
Forestville –  census-designated place della Contea di Sonoma, California
Forestville – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
Forestville – villaggio della Contea di Sanilac, Michigan
Forestville – villaggio della Contea di Chautauqua, New York
Forestville – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio
Forestville – census-designated place della contea di Schuylkill, Pennsylvania
Forestville – città della Contea di Door, Wisconsin